Slovo spekulace má více významů:
 spekulace – neempirická teorie poznání opírající se především o reflexi
 spekulace (burza) – promyšlené obchodování na burze na základě odhadování hospodářského vývoje
 spekulace (trestní zákon) – opatřování prospěchu skupováním, hromaděním nebo přechováváním předmětů potřeby (§ 134a trestního zákona č. 86/1950 Sb., § 117 trestního zákona 140/1961 Sb.)